Robert E. Lee (1807–1870) – amerykański generał
 Rob Lee (ur. 1966) – brytyjski piłkarz
 Robert Lee – miasto w USA, w stanie Teksas